Sezóna 1988/1989 byla 72. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Calgary Flames.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1988
Lední hokej v roce 1989